Mylinum carvifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin. Mylinum carvifolia ingår i släktet Mylinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carvifolia